Василий I може да се отнася за:
 Василий I Македонец (около 811-886), император на Византийската империя
 Василий I (1371-1425), велик княз на Московското княжество